Международный геологический конгресс (МГК) ( IGC) — высший всемирный съезд геологов проводимый с 1878 года в разных странах. Современные конгрессы организует некоммерческая научная и образовательная организация, при поддержке Международного союза геологических наук (IUGS или МСГН).
B соответствии c Уставом конгресса (1976) высшим органом МГК является Генеральная ассамблея, на которую собираются все участники конгресса. Ha ней выбираются президент и генеральный секретарь, сохраняющие свои полномочия до следующей сессии. Исполнительным органом МГК служит Совет конгресса, который образуют представители всех стран, направивших своих делегатов. Совет уполномочен рассматривать все предложения по изменению Устава МГК и определять место проведения следующей сессии конгресса.

Ближайшие конгрессы:
 37 сессия, 2024 —  Пусан
 38 сессия, 2028 —  Санкт-Петербург
 39 сессия, 2032 — определяется.

История 

Ко второй половине XIX века в разных странах были накоплены геологические знания, которые предстояло унифицировать на международном уровне. Было решено создать постоянный международный орган для:
 теоретических обобщений накопленных сведений
 выработки единой методики: составления геологических карт, индексации горных пород, дробных единиц и обозначений стратиграфических шкал.

Первые встречи проходили на международных геологических выставках:
 1862 — Лондон
 1868 — Париж
 1876 — Филадельфия

В 1876 году в связи с выставкой в г. Буффало был создан учредительный комитет по организации Международного геологического конгресса. За содействием обратились в самое крупное и авторитетное на то время Французское геологическое общество, которое создало Организационный комитет конгресса.

В 1878 году на первой сессии конгресса было решено, что основной целью конгресса будет:

Установление правил составления карт (геологических), геологической номенклатуры и классификации.

В уставе конгресса, пересмотренном и принятом на 13 сессии МГК указывалось: Целью геологического конгресса является содействие развитию исследований, связанных с изучением Земли, как геологических, так и практических.

C целью проведения постоянной работы между сессиями МГК эти организации в 1960 году объединились в Международный союз геологических наук. Зa всю историю конгрессы не проводились только во время мировых войн. Например, после первой мировой войны работа конгресса возобновилась в 1922 году. После второй мировой войны сессии МГК стали проводиться регулярно через четыре года, причём количество стран и их представителей постоянно возрастало.

В 1875 году ведущие учёные в области наук о Земле сформировали комитет для организации международного геологического конгресса.
Первый Конгресс был созван в 1878 году во время Всемирной выставки в Париже. В нём участвовали 310 учёных из 23 стран. Выбран девиз конгресса — «Разумом и молотком» (), который остаётся в силе до сего дня.

19-23 августа 1968 года проходила 23 сессия конгресса в городе Прага, 21 августа начался ввод войск в Чехословакию (1968), поэтому многие делегаты конгресса прервали его работу.

Официальные языки конгрессов:
 с 1876 (1 сессия) — французский, английский, немецкий
 с 1926 (14 сессия) — французский, английский, немецкий, итальянский, испанский
 с 1948 (18 сессия) — французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, русский
 с 1989 (28 сессия) — английский

Список конгрессов 
В настоящее время состоялось 35 сессий Международного геологического конгресса:

До 1960 года указано количество фактических делегатов, далее оценочное количество делегатов.

C 1968 года с конгрессом ассоциированы сессии по истории геологии, проводимые Международной комиссией по истории геологических наук (INHIGEO).

Конгрессы в России 

На первой сессии МГК в Париже (1878) участвовало 7 геологов из России, но без официальной делегации.

Зa время существования МГК в России и CCCP были проведены три сессии: 7, 17 и 27.

K этим сессиям МГК было приурочено завершение работ над геологическими картами:
 1897 — Геологическая карта Европейской России
 1937 — Геологическая карта Европейской части CCCP
 1984 — Международная геологическая и тектоническая карт мира

7 сессия: Санкт-Петербург, 1897 
Интересно, что на VII сессии в 1897 году в Санкт-Петербурге участвовало 704 делегата (949 участников) из 27 стран.

Всем членам конгресса вручался геологический путеводитель и жетон на право бесплатного путешествия по России железнодорожным транспортом на 2 месяца. Для экскурсии на Урал был выделен специальный поезд в 17 вагонов. Для экскурсий по Крыму и Кавказу было выделено специальное судно.

Конгресс показал достижения Геолкома, возглавляемого А. П. Карпинским. На сессии демонстрировались шестидесятивёрстная геологическая карта Европейской России, Российская часть Международной геологической карты Европы, некоторые листы детальных съёмок Донбасса, Урала, Кривого Рога. В течение двух месяцев участники конгресса путешествовали по России от Урала до Крыма. Ещё до начала заседаний А. П. Карпинский провёз сто пятьдесят делегатов по Уралу, показав Миасские золотые россыпи, пегматиты Ильменских гор, Бакальские месторождения железа, золотые рудники в районе Челябинска.

Впервые на этом конгрессе была проведена экскурсия, посвящённая вопросам местной геологии, во время которой её участники знакомились с современными морскими осадками Черноморского побережья.

С этой сессии начинается и история премии имени Л. А. Спендиарова, уже вскоре ставшей одной из почётнейших геологических наград, присуждаемых молодым учёным.

На 17 сессии в 1937 году было принято решение о признании русского языка в качестве одного из официальных языков Международного геологического конгресса.

17 сессия: Москва, 1937 
Организатором проведения 17 сессии в России стал Д. И. Мушкетов, основную работу по подготовке он провёл в 1929 году на 15 сессии МГК в Претории (ЮАР). В дальнейшем был отстранён от этой работы по политическим мотивам.

В 1933 году был создан «Организационный комитет» по проведению конгресса:
 Почётный председатель — Карпинский А. П.
 Председатель — Губкин И. М. (вместо репрессированного Д. И. Мушкетова)
 Заместители председателя — Борисяк А. А., Обручев В. А.
 Генеральный секретарь — Ферсман В. Е.
 Члены президиума — Наливкин Д. В., Рейнгард А. Л.

Конгресс проходил в Большом зале Московской консерватории 20—29 июля 1937 года. Присутствовали 2362 геолога из 50 стран мира. В музеях и вузах проходили выставки, в августе проводились геологические экскурсии.

 Репрессии организаторов и делегатов конгресса в СССР
Репрессированные геологи принимавшие участие в подготовке, организации и проведении 17 сессии Международного геологического конгресса в СССР в 1937 году:

 Аладышкин — арест 1937
 Баженов И. — арестован 1949
 Билибин — расстрелян 1940
 Бобков — ВМН 1937
 Борисов — арестован в 1940-х
 Васильев — арест 1937, ВМН 1938
 Вендланд — репрессирован в 30-х
 Витгефт — арест 1937, ВМН 1938
 Выдрин — арестован 1934
 Галицкий — репрессирован
 Гапеев — арест, сослан 1923
 Гинзбург И. И. — арестован 1928
 Глаголев — арестован 1923?
 Глазковский — арестован 1921
 Демин — арестован 1938
 Демчук — арестован 1942
 Джрбашян — ВМН 1937
 Дидковский — арест 1937, ВМН 1938
 Дуткевич — ВМН 1937
 Зенченко — арест 1937, ВМН 1938
 Зильберминц В. А. — арест 1938, ВМН 1939
 Иванов — арестован 1937
 Ильин — выслан 1935
 Калицкий К. П. — арестован 1929
 Калюжный — арестован 1938, 1951
 Клер М. О. — арестован 1923, 1930
 Коган — арестован 1949
 Козлов — арестован 1934
 Котульский В. К. — аресты 1929, 1932, 1949
 Куликов — арестован
 Кучин — арестован 1949
 Кязимов — арестован 1938
 Макаренко — арестован 1940
 Машкович — арестован 1940
 Межлаук В. И. — расстрелян 1938
 Мейер — арестован 1938
 Мефферт Б. Ф. — арестован 1935, умер 1937
 Микей— арестован 1937
 Мирчинк Г. Ф. — арестован 1941
 Молдаванцев — самоубийство 1941
 Мушкетов Д. И. — арест 1937, ВМН 1938
 Николаев — репрессирован
 Оппоков — погиб 1937
 Орьев — арестован 1937
 Первушина — арестована 1939
 Петрокович Ю. А. — арестован 1941, умер 1942
 Погребицкий Е. О. — сослан
 Попов В. — арестован 1937
 Попов И. — арестован 1930
 Пустовалов — репрессирован
 Пухтинский — арестован 1937
 Рабков — арестован 1937
 Ромм — арестован 1949
 Свитальский Н. И. — ВМН 1937
 Сердюченко — арестован 1937
 Смолко — ВМН 1937
 Соколов — репрессирован 1937
 Сперанский — арестован 1949
 Сущинский — ВМН 1937
 Тетяев М. М. — арестован 1949
 Тихонович Н. Н. — арестован 1928 (под охраной он был делегатом конгресса)
 Томчик — арестован 1937
 Фокин — сослан 1930—1933
 Фомичев — арестован в 30х
 Хельквист — репрессирован 1941-45
 Хименков — арестован 1933
 Цуканов — арестован
 Черных — арест 1937, ВМН 1941
 Шалин — заключённый 1937
 Шаманский — арестован 1949
 Шейнманн С. — арестован 1949
 Шейнманн Ю. — арестован 1938, 1949
 Шульц — спас Мушкетов 1937
 Юдичев — репрессирован

Национальный комитет геологов 

C 1961 года Национальный комитет геологов СССР, а затем Национальный комитет геологов России координирует научные связи геологов для подготовки к сессиям Международного геологического конгресса.

27 сессия: Москва, 1984 
4-14 августа 1984 года Москве прошла 27 сессия МГК на базе:
 Кремлёвский дворец съездов,
 МГУ,
 Совинцентр,
 Геологический институт АН СССР,
 Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН CCCР
 Палеонтологический институт АН СССР.

К конгрессу было издано более 50 томов докладов, тезисы и путеводители экскурсий.

Состоялись геологические экскурсии по всей территории СССР.

Планы проведения конгресса в РФ 
 В 2016 году на 35 сессии Конгресса в Кейптауне в качестве претендентов на проведение 37 сессии Конгресса (2024 год) были: Берлин — Германия, Пусан — Южная Корея, Санкт-Петербург — Россия и Турция. 1 сентября 2016 года был выбран Пусан. Не удалось продолжить символическую последовательность (из 7→17→27→†37-х) конгрессов, проводимых в России.
 С 2019 года предлагается проведение 38 сессии Конгресса (2028 год) в Санкт-Петербурге.

См. также 

 Всероссийский съезд геологов
 Премия Спендиарова
 Международный союз геологических наук
 Отделение наук о Земле РАН

Примечания

Литература 
 Агафонов В. К. Седьмой международный геологический конгресс // Мир Божий. 1897. № 11. С. 51-59.
 , 1952. C. 507—508.
 Келлер Б. М. Русские геологи на Международных геологических конгрессах: (1-12 сессии) // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 1. М.: 1953. Изд-во АН СССР. С. 120—136.
 Колбанцев Л. Р. К 115-летию VII сессии Международного геологического конгресса, Санкт-Петербург, 1897 г.
 Колбанцев Л. Р. К истории VII сессии Международного геологического конгресса: Санкт-Петербург, 1897. СПб.: ВСЕГЕИ, 2019. 48 с.; Towards the history of the 7th Session of the International Geological Congress: St. Petersburg, 1897: Bibliographic review. SPb.: VSEGEI, 2019. 48 p.
 Крылов И. Н. На геологическом конгрессе в Австралии // Природа. 1977. № 6. С. 58-67.
 Малахова И. Г., Соколова О. А. История геологии на ХХVII Международном геологическом конгрессе // Вопросы истории естествознания и техники. 1985. № 2. С. 168—169.
 Малахова И. Г. История геологии на 33-й сессии Международного геологического конгресса: (6-14 августа 2008 г. Осло, Норвегия) // История наук о Земле: исследования, этапы развития, проблемы. М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 16.
 Ellenberger F. The First International Geological Congress Paris, 1878 // Episodes. 1978. Vol. 1. N 2. P. 20-24.
 Milanovsky E. E. Three sessions of the International Geological Congress held in Russia and the USSR [1897, 1937, 1984] // Episodes, 2004. Vol. 27. P. 101—106.
 Report: 34th International Geological Congress. Australia, 2012
 Sørensen H. The 21st International Geological Congress, Norden 1960 // Episodes. 2007. Vol. 30. no. 2. P. 125—130.
 Vai G. B. The Second International Geological Congress, Bologna, 1881  // 2004.

Ссылки 

 Международные геологические конгрессы в России на сайте ВСЕГЕИ
 Официальные сайты конгрессов: 36 МГК (2020), 35 МГК (2016), 34 МГК (2012), 33 МГК (2008), 32 МГК (2004).
 Россия заявляет право на проведение высшего всемирного съезда геологов, на сайте ОНЗ РАН, 25 октября 2019.

Некоммерческие организации
Международные научные организации
Международные некоммерческие организации
Геологические организации
Геология в СССР
Геология
Конференции
Геологи, репрессированные в СССР
История геологии
Появились в 1878 году
Мероприятия, регулярно проводимые с 1878 года